Бога́тый — хутор в Шпаковском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 35 км. Расстояние до районного центра: 24 км.

История 
С образованием в 1924 году Северо-Кавказского края хутор Богатый вошёл в состав Казинского сельсовета (с центром в селе Казинка), подчинённого Московскому району Ставропольского округа.

Согласно «Списку населённых мест Северо-Кавказского края» на 1925 год, хутор состоял из 43 дворов, в которых проживало 204 человека (99 мужчин и 105 женщин). Партийных организаций, школ, библиотек и промышленных предприятий в нём не было. На базар местные жители ездили в село Тугулукское.

По данным переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю, в хуторе числилось 39 хозяйств и 196 жителей (97 мужчин и 99 женщин), включая 136 русских и 60 украинцев.

До 16 марта 2020 года входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Казинский сельсовет».

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 42 %, чеченцы — 50 %.

Инфраструктура 
 Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный» (на берегу озера Казинка)

Примечания 

Населённые пункты Шпаковского района